Concerto per viola e orchestra di Béla Bartók
 Concerto per viola e orchestra in re maggiore di Franz Anton Hoffmeister
 Concerto per viola e orchestra in si bemolle maggiore di Franz Anton Hoffmeister